Villanueva de la Jara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de la Jara (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villanueva de la Jara (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar